D'Sa est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 Desmond D'Sa, environnementaliste sud-africain.
Ian D'Sa (né en 1975), guitariste punk rock canadien.
, réalisateur de film anglais.
 (né en 1967), homme politique indien dans l'État de Goa.

Homonymie de patronyme